Feldbesichtigung bezeichnet

 Feldbesichtigung (Landwirtschaft), eine Begutachtung landwirtschaftlicher Kulturen; heute hauptsächlich zur Anerkennung als Saatguterzeugungsfläche
 Feldbesichtigung, eine amtliche Begutachtung im Bergbau zur Abbauwürdigkeit von Rohstoffen, siehe Feldesbesichtigung